

Pessoas
Cariba Heine - Atriz e dançarina sul-africana
Eduard Heine - Matemático alemão
Heine Araújo - Ex-ginasta brasileira
Heinrich Heine - Poeta romântico alemão
Hermann Heino Heine - Botânico sul-africano
Marie Alice Heine - Princesa consorte de Mônaco

Outros
7109 Heine - Asteroide 

Desambiguações de sobrenomes